Okręty US Navy o nazwie USS  "Althea":
Pierwszy "Althea" był węglowcem z okresu wojny secesyjnej.
Drugi "Althea" był holownikiem z okresu wojny secesyjnej.
Trzeci "Althea" (SP-218) był motorówką zbudowaną w 1907.

Althea